Hapoel Haifa FC är en israelisk fotbollsklubb från Haifa. De har vunnit både Toto-cupen och den inhemska ligan. För närvarande spelar laget i Liga Leumit. Laget grundades 24 april 1924

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  Dudu Aouate
  Reuven Atar
  Ran Ben Shimon
  Robby Young
  Yochanan Vollach 
  Yitzhak Englander
  Yechiel Hameiri
  Elimelech Levental

Källor

Externa länkar 

 Officiell webbplats